Anson Tyler Hemingway (* 26. August 1844 in East Plymouth, Connecticut; † 27. Oktober 1926 in Oak Park, Illinois) war ein Offizier der Nordstaaten im Amerikanischen Bürgerkrieg und späterer Geschäftsmann.

Hemingway diente als Soldat im Heer der Union und brachte es bis zum First Lieutenant. Unter anderem nahm er an der Schlacht um Vicksburg teil. Nach dem Bürgerkrieg besuchte er das Wheaton College und wurde anschließend Generalsekretär des YMCA von Chicago. Als Immobilienmakler brachte er es in Oak Park zu Wohlstand.

Er heiratete am 27. August 1867 Adelaide Edmonds (* 17. August 1841; † 5. Februar 1923), die er während des Studiums kennen gelernt hatte. Das Paar hatte vier Söhne und zwei Töchter. So war er der Vater des Mediziners Clarence Hemingway und Großvater des Schriftstellers Ernest Hemingway.

Weblinks 
 
 Anson T. Hemingway – Biografie mit Foto
 Anson T. Hemingway – Kurzbiografie
  -Hemingway in Vicksburg
 Anson T. Hemingway – Hemingway im Bürgerkrieg, S. 4

Oberleutnant (United States Army)
Anson T
US-Amerikaner
Geboren 1844
Gestorben 1926
Mann